Рогохвост можжевеловый  () — вид сидячебрюхих перепончатокрылых из семейства рогохвостов (Siricidae).

Распространение 
Палеарктика. Северное Причерноморье, Кавказ, Закавказье, Малая Азия, Ближний Восток.

Описание 
Длина от 18 до 40 мм. Тело желтовато-коричневого и чёрного цвета (виски и темя жёлтые).
Личинки развиваются в древесине пихты, ели, сосны и можжевельника высокого (Juniperus excelsa).

Охрана 
Вид включён в Красную книгу Крыма. Причиной изменения численности является уничтожение лесных массивов и участков мест обитания вида.

Примечания

Литература 
 

Рогохвосты
Животные, описанные в 1881 году
Насекомые Евразии